Das Trofeo Ilva-Coppa Mantegazza 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Tarent. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 30. April bis 5. Mai 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Tarent